Parinacota (vulkaan), een berg in Chili
Parinacota (provincie), een provincie van Chili
Arica y Parinacota, een regio van Chili